Castana puede referirse a:

 Castana (Iowa), ciudad situada en el condado de Monona, en el estado de Iowa, Estados Unidos;
 Castana (Italia),  localidad y comuna de la provincia de Pavía, región de Lombardía, Italia